Andrés Rodríguez er navnet på:

 Andrés Rodríguez (politiker) (1923–1997), Paraguayansk præsident
 Andrés Rodríguez (basketball) (født 1981), basketballspiller fra Puerto Rico
 Andrés Rodríguez (skakspiller), skak-stormester fra Uruguay, i FIDE World Chess Championship 1999
 Andrés Rodríguez (cykelrytter), colombiansk cykelrytter i Colombian National Time Trial Championships
 Andres Rodriguez (ridebanespringer) (1984–2016), Venezuelansk ridebanespringer
 Andrés Rodríguez (atlet) (født 1985), Panamaniansk sprinter